Quietus steht für:
 Quietus (Album), Album der Band Evoken

Quietus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:
 Quietus († 261), römischer Gegenkaiser 
 Lusius Quietus († 118), römischer Feldherr
 Marcus Simplicius Quietus, römischer Offizier
 Sextus Flavius Quietus, römischer Centurio
 Titus Aurelius Quietus, römischer Konsul 82

 Titus Flavius Postumius Quietus (239/240?–vor 285), römischer Konsul 272